Droge humor
 Drogen, proces waarin het watergehalte wordt verlaagd
 Droge wijn, aanduiding voor wijn die niet zoet smaakt
 Droog (bedrijf), Nederlands ontwerpbureau
 Droog Brood, caberetduo
 Droog (film), film uit 2004
 Droog klimaat, een klimaat waarin zeer weinig neerslag valt
 Droog Media, Britse filmproducer
 Droogte, periode zonder neerslag
 The Droogs, Amerikaanse rockband
 Droge steen, een bouwwijze waarbij stenen zonder voegmiddel op elkaar geplaatst worden